Maredudd ab Owain ist der Name folgender Personen:

* Maredudd ab Owain († 999), walisischer Fürst von Deheubarth
 Maredudd ab Owain († 1072), walisischer König von Deheubarth
 Maredudd ab Owain († 1265), walisischer Lord von Deheubarth